Markovice bezeichnet mehrere Ortschaften

 Markovice (Chrudim), Grundsiedlungseinheit von Chrudim, Okres Chrudim, Tschechien
 Markovice, Ortsteil von Jazernica, Okres Turčianske Teplice, Slowakei
 Markovice (Žleby), Ortsteil von Žleby, Okres Kutná Hora, Tschechien

 Markovice-východ, Grundsiedlungseinheit von Chrudim, Okres Chrudim, Tschechien